Löwenheim oder Loewenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Löwenheim (1878–1957), deutscher Logiker und Mathematiker
 Ulrich Loewenheim (* 1934), deutscher Rechtswissenschaftler
 Walter Loewenheim (1896–1977; auch Walter Lowe, Pseudonyme Miles, Kurt Berger und Kurt Menz), deutscher sozialistischer Politiker, Gründer und Theoretiker der Gruppe Neu Beginnen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus